Оливер Монтана Сильверхольт (; ) — шведский футболист, защитник «Варберга».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в клубе «Астрио». В 16-летнем возрасте перешёл в «Хальмстад», где выступал за юношескую команду, вместе с которой выиграл золото юношеского чемпионата Швеции в 2012 году. Также в этот год стал привлекаться к играм основной команды, в составе которой впервые сыграл 20 мая в матче Суперэттана против «Умео», появившись на поле в конце встречи. По итогам сезона клуб занял третье место и, победив в стыковых матчах «Сундсвалль», вышел в Алльсвенскан. 28 апреля 2013 года Сильверхольт дебютировал в чемпионате страны в игре с АИК.

В ноябре 2014 года стал игроком «Хаммарбю», с которым заключил трёхлетнее соглашение. Первую игру за новую команду провёл 21 февраля 2015 года в матче группового этапа кубка страны с «Кристианстадом». В чемпионате дебютировал за клуб 4 апреля во встрече первого тура с «Хеккеном».

8 ноября 2022 года вернулся в «Варберг», заключив с клубом контракт, рассчитанный на четыре года.

Личная жизнь 
Родные братья Симон и Тейлор также профессиональные футболисты.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com
 Профиль на сайте lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Эстер»